Миланлы () — село в Губадлинском районе Азербайджана.

История 
В результате Карабахской войны в 1993 года перешло под контроль армянских вооруженных сил.

2 ноября 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что «азербайджанская армия освободила» село Миланлы Губадлинского района.

Топонимика 
Поселение названо в честь курдского племени милли (или милан), которое мигрировало из Турции после занятия северного Азербайджана царской Россией в 1828 году.

Примечания